Termin EPT ima više značenja.

 Diacilglicerol etanolaminfosfotransferaza, enzim
 -{European Poker Tour}-, poker turniri